gezegde (taalkunde) of predicaat: het deel van de zin waartoe de persoonsvorm behoort.
 gezegde (zegswijze) of spreekwoord: een gebruikelijke uitdrukking.